«Хе́млок Гро́ув» () — американский телесериал ужасов телеканала Netflix. Телесериал разработан Брайаном Макгриви и Ли Шипманом, исполнительным продюсером является Элай Рот, и он основан на одноименном дебютном романе Брайана Макгриви, который вышел в свет 27 марта 2012 года. Действие сериала разворачивается в небольшом вымышленном городке Хемлок Гроув в штате Пенсильвания. Премьера телесериала состоялась 19 апреля 2013 года.

20 июня 2013 года канал Netflix официально объявил о начале съёмок второго сезона. Все десять эпизодов второго сезона стали доступны для онлайн просмотра 11 июля 2014 года. 2 сентября 2014 года Netflix продлил сериал на третий и финальный сезон из десяти эпизодов, который стал доступен для просмотра в сети 23 октября 2015 года.

Сюжет 
В Хемлок Гроув самой влиятельной семьей является семейство Годфри, члены которой владеют самыми важными объектами города. Более или менее мирное течение жизни в городке в штате Пенсильвания нарушает странное убийство ученицы местной школы. Почти в то же время в Хемлок Гроув приезжают новые люди — семья Руманчеков, цыган, которые занимают трейлер их умершего дяди на отшибе города. Заносчивый и избалованный Роман, наследник богатого семейства Годфри и Питер Руманчек, странный парень, о котором ходят самые разные слухи, постепенно сближаются и втягиваются в расследование убийств, которым положила начало загадочная смерть старшеклассницы.

Параллельно основному сюжету развиваются отношения матери Романа, Оливии, и его дяди, Нормана; проясняется история Шелли Годфри, дочери Оливии, неестественно высокой немой девушки с деформированным лицом и телом; мистическая беременность Литы, дочери Нормана; продвигается расследование присланного агента — доктора Клементины Шассо, которая постепенно приближается к разгадке. Становится ясно, что Хемлок Гроув не такой спокойный город, каким кажется со стороны.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Список серий

Разработка и производство 
В декабре 2011 года «Deadline.com» объявил о подписании телеканалом Netflix и Gaumont International Television контракта на производство 13 эпизодов телесериала «Хемлок Гроув». Проект был официально объявлен в марте 2012 года. Элай Рот выступил исполнительным продюсером шоу и срежиссировал пилотный эпизод. Деран Сарафян, который подписался на роль исполнительного продюсера и режиссёра в середине марта, срежиссировал шесть эпизодов.

После того, как Макгриви настоял на том, чтобы сериал был снят в районе Питтсбурга, производство должно начаться в начале июня 2012 года и продлится до ноября. В середине мая Gaumont International Television перенес съемки из Пенсильвании на съемочную площадку Cinespace Film Studios в Торонто. Этот шаг был предпринят после того, как оказалось, что руководство Gaumont не понимает, как работает Пенсильванская налоговая и кредитная программа для кино. Съемки начались 13 июля 2012 года в Порт-Перри в Онтарио; маленький город в часе езды на север от Торонто был переделан в американский город Хемлок Гроув.

Бюджет первого сезона «Хемлок Гроув» составил примерно 45 миллионов долларов.

Кастинг 
В марте 2012 года Netflix объявил, что в сериале будут играть Фамке Янссен и Билл Скарсгард. Янссен исполнит роль Оливии Годфри, а Скарсгард — роль её сына, Романа Годфри. В начале апреля стало известно, что Питера Руманчека будет играть Лэндон Либуарон. 4 апреля Пенелопа Митчелл получила роль кузины Романа, Литы Годфри. Фрея Тингли была утверждена на роль Кристины Вендалл 10 апреля. 12 апреля было объявлено, что Дугрей Скотт сыграет доктора Нормана Годфри, деверя Оливии и отца Литы. 2 июля Лили Тейлор получила роль Линды Руманчек, матери Питера, а Кэндис Макклюр была утверждена на роль доктора Шассо. Аарон Дуглас присоединился к актерскому составу в роли шерифа Сворна 8 июля. В конце июля 2012 года стало известно, что Тио Хорн сыграет Дестини Руманчек.

Музыка 
Музыка к телесериалу «Хемлок Гроув» написана композитором Нэтаном Барром.

Реакция

Зрители 
После премьерных для сериала выходных, телеканал Netflix объявил, что его посмотрело большее число зрителей, чем «Карточный домик».

Приём критиков 
«Хемлок Гроув» получил в основном смешанные отзывы критиков. Патрик Смит из «The Daily Telegraph» сказал, что «Хемлок Гроув» «банален и не настолько глубокий, чем представляется» и оценил сериал на две из возможных пяти звезд. Дэвид Хилтбрэнд из «Philadelphia Inquirer» сказал, что «ему [Хемлок Гроув] удается быть великолепным, глубоким, пугающим и нелепым, и всё это одновременно». Зак Хэндлен из «The A.V. Club» оценил телесериал на «F». Том Глиатто из «People Weekly» дал положительный отзыв сериалу, оценив его на 75 из 100: «Игра актеров хорошая, особенно Билла Скарсгарда и Лэндона Либуарона… Мне нравится томность, сказочная красота шоу, но фанаты жанра ужасов могут быть менее терпеливыми». «Хемлок Гроув» был хорошо принят зрителями Netflix, которые оценили его на 3,9 из 5 возможных звезд. Джессика Шоу из «Entertainment Weekly» дала сериалу оценку «B+».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Пенсильвании
Мистические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Драматические телесериалы США
Фильмы об оборотнях
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы Gaumont International Television